Becheni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Becheni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Becheni (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare